Дієго Коломбарі (* 1982) — італійський паралімпійський велосипедист, золотий медаліст літніх Паралімпійських ігор 2020 року.
 Енріко Коломбарі (1905—1983) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Мартіна Коломбарі (* 1975) — італійська акторка, модель, телеведуча.

італійські прізвища